Националният отбор по футбол на Лихтенщайн представлява херцогство Лихтенщайн в международните футболни турнири. Отборът е контролиран от Футболната асоциация на Лихтенщайн.

Първият неофициален мач на отбора се играе в Сеул, Южна Корея през 1981 г. и е срещу Малта. Завършва с равенство 1 – 1. Официалният първи мач на отбора е две години по-късно – загуба от Швейцария с 0 – 1.

Най-голямата победа на Лихтенщайн е успехът с 4 – 0 като гост на Люксембург, което е и първата в историята победа на отбора като гост, както и първата в историята му победа в квалификации за Световно първенство по футбол.

Най-голямата си загуба националният отбор на Лихтенщайн претърпява през 1996 г., отстъпвайки на отбора на Македония с 1 – 11.

История 
Отборът на Лихтенщайн започва своето участие в квалификациите за световни и европейски първенства по футбол респективно за първенствата в Франция 1998 и Англия 1996. Единствените мачове на отбора преди това са приятелски срещи.

През деветдесетте години на 20 век Лихтенщайн бързо си печели славата на един от най-слабите отбори в Европа, губейки почти всички свои срещи. На 14 октомври 1998 г. отборът успява да запише първата си победа в квалификационен мач, надделявайки над отбора на Азербайджан с 2 – 1 в квалификация за Европейското първенство през 2000 г.

В началото на 21 век участието на клубове от Лихтенщайн в първенствата на Швейцария и няколкото професионални играча в отбора (най-вече присъствието на играча на италианския АК Сиена Марио Фрик) оказва положително влияние на формата на отбора. По време на квалификациите за Световното първенство през 2006 г. Лихтенщайн записва две победи над Люксембург и равенства със Словакия и Португалия и завършва групата си с 8 точки.

Отборът на Лихтенщайн завършва квалификациите за Европейското първенство през 2008 г. с победа над Латвия и победа и равенство с Исландия и общо седем точки. Победата над Латвия се счита и за най-големия успех в историята на футбола в Лихтенщайн, тъй като това е първа победа над отбор, играл на голям международен турнир по футбол (Латвия взима участие на Европейското първенство в Португалия през 2004 г.).

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 1994 – отказва се от участие в квалификациите

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 2 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Старши треньори

Външни препратки 
  Информация за отбора в сайта на Футболната асоциация на Лихтенщайн
  Информация за отбора в сайта на Футболната асоциация на Лихтенщайн
  Архив с всички резултати на отбора от RSSSF
  Списък на играчите с най-много мачове и голове от RSSSF

Лихтенщайн